Das Pontins Autumn Professional 1991 war ein Snookerturnier ohne Einfluss auf die Weltrangliste, dessen einzige Ausgabe im Rahmen der Saison 1991/92 stattfand. Das Turnier wurde vom 28. September bis zum 5. Oktober im Pontins Prestatyn Holiday Village des Freizeitparkunternehmens Pontins in Prestatyn in Nordwales ausgetragen. Sieger wurde der Schotte Drew Henry mit einem Sieg über John Read. Angaben über das höchste Break sind unbekannt.

Preisgelds 
Sponsor des Turnieres war der gastgebende Freizeitpark Pontins. Insgesamt wurden 9.900 Pfund Sterling an Preisgeld ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Die mindestens 32 Turnierteilnehmer ermittelten im K.-o.-System den Turniersieger. Bis zum Halbfinale wurde im Modus Best of 7 Frames gespielt, das Endspiel fand dann im Modus Best of 9 Frames statt.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Prestatyn